Robert Axelrod (1949–2019) amerikai színész
 Robert Axelrod (1943–) amerikai politológus